Домингез има више значења:

 Домингез (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Домингез (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику